Parque del Mar puede referirse a:

 Parque del Mar, Nombre que reciben dos cementerios ubicados en la Región de Valparaíso, .

Parque del mar. Es un parque urbano de la ciudad de Palma de Mallorca, .